

Geografia 
 Lago di Cei – lago della provincia di Trento (Italia)

Sigle
Casa dos estudantes di império – associazione culturale
Catalogo Enciclopedico Italiano – catalogo filatelico
CEI – associazione ufologica spagnola
Central European Initiative – Iniziativa centro europea
Charters Encoding Initiative
Comitato elettrotecnico italiano – ente di normazione italiano che opera nel campo elettrotecnico, elettronico e delle telecomunicazioni
Commissione elettrotecnica internazionale – ente di normazione internazionale che opera nel campo elettrotecnico, elettronico e delle tecnologie correlate
Comuni esantemi infantili – varicella, morbillo, rosolia, scarlattina. Vedi anche esantema
Conferenza Episcopale Italiana – organismo di comunione dei vescovi della Chiesa cattolica in Italia

Codici 
 CEI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Chiang Rai (Thailandia)

Persone 
 Giuseppe Cei – aviatore italiano
 Idilio Cei – calciatore italiano
 Pina Cei – attrice italiana

Altri progetti